La frégate de Type 053H3 (classe  Jiangwei-II en code OTAN) est une sous-classe de frégates lance-missiles dérivée du Type 053 construite et exploitée la Marine de l’Armée populaire de libération. C'est version améliorée du Type 053H2G (classe Jiangwei-I)  qui utilisait certaines technologies occidentales, obtenue grâce au réchauffement des relations entre la Chine et l'Occident dans les années 80. Dix unités ont été construites pour la marine chinoise dont des unités ont été rachetés par la marine du Bangladesh .

Quatre autres unités, la classe Zulfiquar basée sur le Type 053H3, ont été réalisés pour la marine pakistanaise.

Historique 
Dans les années 80, la Chine a ordonné au chantier naval d'Hudong basé à Shanghai (aujourd'hui Hudong-Zhonghua Shipbuilding) de construire le remplacement de la frégate de défense aérienne de Type 053. La nouvelle classe était basée sur la frégate Type 053H2 et désignée Type 053H2G. Le développement a été réalisé dans le cadre du Project 055.

Le Type 053H2G était légèrement plus grand que le Type 053H2 et équipé de missiles sol-air(SAM) HQ-61B. Cependant, le HQ-61 s'est révélé insatisfaisant et la classe a été rapidement remplacée par le Type 053H3 qui était un Type 053H2G amélioré équipé du SAM HQ-7. Le HQ-7 était une version chinoise du R330 Sea Crotale français. Dix unités de Type 053H3 ont été produits entre 1996 et 2005.

La distinction visuelle la plus évidente entre les classes "Jiangwei-I" et "Jiangwei-II" est la suivante : les Jiangwei II ont un HQ-7 au lieu du , 8 missiles anti-navires C-802 au lieu de 6 et des supports arrière AAA élevés par rapport au Jiangwei-I. La classe Jiangwei-II a été brièvement équipée du système SAM HQ-61B avant d'être remplacée par HQ-7 lors de la mise à niveau.

Une mise à niveau limitée à mi-vie a été observée pour le Type 053H3 à partir de 2015. La différence visible comprend le remplacement des radars ESM/EW par des systèmes similaires du Type 054, le remplacement du HQ-7 par la courte portée TY-90 en missile de défense aérienne et le remplacement des 4 canons de type 76A de 37 mm par un nouveau CIWS de 2 x 30 mm similaire au Gryazev-Shipunov AO-18K.

Unités

Marine pakistanaise 
Quatre autres frégates ont été commandées par le Pakistan qui forment la sous-classe Zulfiquar.

Galerie

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des navires actifs de la marine du Bangladesh
 Type 053H1
 Type 053H2
 Type 053H2G
 Type 054

Liens externes 
 Classe Jiangwei - site global security
 World Navies Today: Bangladesh
 Type 053H3 - Site milpower.org

Bateau de la Marine de l'Armée populaire de libération
Classe de frégate de la Marine bangladaise
Classe de frégate
Navire construit en Chine 
Navire de la Marine chinoise transféré à la Marine bangladaise
Frégate de la marine pakistanaise